Гатін () — португальська власна назва.

Топоніми

Парада-де-Гатін — парафія.